

Persone
 Aurélie Claudel (1980) – modella francese
 Camille Claudel (1864-1943) – scultrice francese
 Delphine Claudel (1996) – fondista francese
 Paul Claudel (1868-1955) – poeta, drammaturgo e diplomatico francese
 Paul Claudel Alo'o Efoulou (1983) – calciatore camerunese, di ruolo attaccante
 Philippe Claudel (1962) – scrittore, accademico, saggista, regista e sceneggiatore francese
 Véronique Claudel (1966) – ex biatleta francese

Altro
 Camille Claudel – film francese del 1988 diretto da Bruno Nuytten
 Camille Claudel 1915 – film francese del 2013 diretto da Bruno Dumont